Клаусура 2008 () — вторая половина 78-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Чемпионат Аргентины 2007/08 на rsssf.com 

2008
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2008 году